De Deense voetbalbeker 1990–91 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 37ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen Giro Cup geheten, begon in juli 1990 en eindigde op 14 juni 1991 met de finale in het Odensestadion (4.554 toeschouwers) in Odense. Thuisclub Odense BK won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis door na strafschoppen (3-4) te winnen van Aalborg BK. Het eerste duel was geëindigd in 0-0.

Schema

Zie ook
1. division 1990
Superligaen 1991

Bekervoetbal 1990/91
1991